Trescientos billetazos es el episodio 70 (décimo sexto de la cuarta temporada) de la serie de televisión de dibujos animados estadounidense Futurama.

Sinopsis
En el planeta Tarantulón 6 los valientes guerreros terrícolas bajo el mando del general de brigada y leal boy scout Zapp Brannigan se han lanzado victoriosos sobre las arañas. Se obtiene un botín de un billón de dólares en sedosos tesoros. Aconsejado por expertos en economía budú, el presidente de la Tierra, la cabeza del presidente Nixon, repartirá los excedentes de seda como devolución de hacienda. Cada contribuyente recibirá 300 machacantes en un billete al portador. Así que cada uno de los trabajadores de Planet Express comienza a planear cómo va a gastar su dinero.

Episodios de Futurama